«Лагерь страха» () — американский низкобюджетный фантастический фильм ужасов 1991 года режиссёра Томаса Эдварда Кейта. Картина вышла сразу на видео.

Сюжет 
Четыре ученицы колледжа и профессор отправляются вместе на автомобиле в загородное местечко «Пальм Спрингс», дабы отыскать древние индейские артефакты. По направлению к месту назначения компания останавливается возле бензоколонки и выясняет у служащих как проехать к указанному месту. Здесь же девушки сталкиваются с четырьмя байкерами, которые непременно начали их лапать. Лишь благодаря вмешательству профессора девушкам удалось отделаться от мотоциклистов, после чего компания отправилась к намеченной цели, а байкеры выспросили у служащих их пункт назначения.

Приехав в «Пальм Спрингс», компания обнаруживает нетронутые человеком небольшое озеро и обильную растительность вокруг. Тут же им встретился странный индеец, который сказал им, что в этих местах обитает зло и что лучше всего, чтобы они отсюда как можно быстрее уехали. Не послушав индейца, девушки начали устанавливать палатки, а затем заниматься сексом. Немногим позже в импровизированный лагерь пожаловали байкеры, которые в качестве проводника по здешним местам взяли себе одного из работников бензоколонки. Наконец вскоре в окрестностях объявляется ещё несколько существ — лох-несское чудовище, обитающее в озере, и очень высокий друид, который решил всех собравшихся принести в жертву, дабы предотвратить наступающий в 2000 году апокалипсис.

В ролях 
 Бетси Рассел — Джейми
 Винсент Ван Паттен — профессор Гамильтон
 Пегги МакИнтаггарт — Тиффани
 Минди Майер — Меллисса
 Тини Рон Тейлор — друид
 Дэвид Хомб — Билл
 Джеймс Кратт — Эйс
 Нелс Ван Паттен — Спиди
 Шерман Аугустус — танцор
 Мишель Бауэр — девушка
 Саванна (Шэннон Уилси) — девушка
 Бак Флауэр — пьяница

Актёрский состав 
В съёмках картины приняли участие канадская модель Пегги МакИнтаггарт (под псевдонимом Пегги Сандс. Исполнила роль «Тиффани»), которая была выбрана в январе 1990 года «девушкой на развороте» (Playmate) в журнале Playboy; королева крика, модель и порноактриса Мишель Бауэр, а также порноактриса Саванна (под своим настоящим именем — Шэннон Уилси).

Художественные особенности 
Картина отличается низкобюджетностью и обильным использованием «обнажёнки».

Интересные факты 
 Один из байкеров на груди носит небольшой герб СССР.

Ссылки 
 
 

Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1991 года
Фильмы-слэшеры
Фильмы на английском языке
Фантастические фильмы ужасов
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях